Matteo () este un cântăreț român de dancehall și reggae, rapper, compozitor și producător. Este fondatorul casei de discuri Mattman Music, unde sunt semnați artiști precum Andrei Bănuță, Gabi Bagu, Oana Marinescu și mulți alții.

Născut și crescut în București, România, Matteo s-a implicat pentru prima dată în muzică ca parte a Apocalipss Hip Hop Group, pe care l-a fondat împreună cu MC Bean. Matteo a lucrat cu mulți alți artiști pop români, precum Loredana Groza, Taraful din Clejani, Marius Moga, Alex Velea, Smiley, Juno, Jo, Theo Rose, Connect-R, Uddi, Delia, Lora, Anda Adam, Anna Lesko, Corina, Deepside Deejays, Claudia Pavel (alias Cream), Lidia Buble, 2americani, Keed, Super ED, Rashid.

Viața și cariera (1984-prezent)
Matteo s-a născut pe data de 30 octombrie 1984, în București, România, fiul Alexandrei și al lui Florentin Vasiliu. Mama lui a fost arhitect, iar tatăl său un inginer care a murit în Revoluția Română din 1989. Mama lui a avut un aport important în alegerea carierei, insipirându-l să iubească muzica. De asemenea, ea l-a încurajat să-și aprofundeze abilitățile de scris și să urmeze o carieră ca muzician. În timpul liceului, în 2003. Matteo a început ca producător și beatmaker. Ulterior, el și MC Bean au format Grupul Hip Hop „Apocalipss”. Pasiunea pentru muzică l-a determinat să își improvizeze un studio în propria cameră.

Colaborarea care l-a introdus în industria muzicală românească a fost alături de diva pop Loredana Groza cu piesa „Departare”. A avut mai multe featuring-uri cu artiști precum Delia Matache, Claudia Pavel, Wassabi, Alex Velea, Anda Adam, DJ Rynno & Silvia, Amsterdam Avenue sau Taraful de la Clejani. În 2010, Matteo a lansat primul single, ,,Lovaman". 

Mare parte din single-urile lansate au devenit hit-uri pe plan international, incepand cu ,,Lovaman" și continuand cu ,,Champion", ,,Bonita", ,,Mamasita" (cu Narcotic Sound și Christian D) – imnul verii 2010. În 2012 Matteo a ajuns în fruntea topurilor cu piesa "Push It". 

„Amandoi”, unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2013, a fost difuzat la cele mai mari radiouri din România, s-a regăsit în top 10 Media Forest și a ocupat locul 2 în clasamentul anual. 

Hitul ,,Panama" a fost lansat în anul 2013, iar 4 ani mai târziu, în 2017, piesa a avut un adevărat succes în Asia. ,,Panama" a devenit virală, iar fanii au creat un adevărat fenomen numit ,,Panama Dance". În prezent piesa se bucură de peste 165 de milioane de vizualizări pe YouTube  și peste 12 milioane de stream-uri pe Spotify.

Cel mai recent proiect al lui Matteo este Planet-52. Începând de pe data de 18 octombrie 2022, artistul a început să lanseze câte o piesă pe săpămână, timp de 52 de săptămâni.

Discografie
2006 - Loredana feat. Matteo - Departare

2007 - Delia feat. Matteo - Listen Up

2007 - Cream feat. Marius Moga & Matteo - Stiu ce iti place

2010 - Matteo feat. Lora & Loredana - Lovaman 

2010 - Narcotic Sound & Christian D feat. Matteo - Mamasita

2011 - Matteo feat. Lee More - Champion

2012 - Matteo feat. Stella - Push it

2013 - Matteo - Amandoi

2013 - Matteo - Panama

2014 - Matteo - Andale

2014 - Matteo feat. Like Chocolate - Pe drumul meu

2014 - F. Charm feat. Matteo - Ori la bal, ori la spital

2015 - Gabriel Cotabita feat. Mattea & Andreea Esca - Ce zi linistita

2015 - Matteo - Gandesc cu voce tare

2016 - Lidia Buble feat. Matteo - Mi-e bine

2016 - Nicoleta Oancea feat. Matteo - Insomnie

2017 - Betty Stoian feat. Matteo - Bine pentru tine

2017 - Matteo - Ghetele

2017 - Matteo feat. Uddi - Buna, Marie!

2017 - Matteo feat. Gabi Bagu & Keed - Dar-ar naiba #Racatan

2018 - Dan Balan feat. Matteo - Allegro Ventigo 

2018 - Matteo - Constantine

2018 - Matteo - Nevinovat

2018 - Matteo feat. Ruby - Drama

2018 - Matteo feat. Liviu Teodorescu & What's Up - A Nimanui

2019 - Matteo feat. Serena - Alo

2019 - Matteo feat. Ghidush - Ai amortit

2019 - Matteo feat. Gabi Bagu - Blana

2020 - Andra feat. Dony & Matteo - Barcelona

2020 - Alex Velea feat. Matteo - Orasul Trist

2020 - Matteo - Shukar Kele

2021 - Matteo - Aragabumba

2021 - Matteo x Theo Rose - Copacul

2021 - Matteo feat. Alex Velea - De la inceput

2021 - Matteo x Medeea - Daca pleci

2021 - Matteo x Connect-r - Putere

2021 - Matteo x Andrei Banuta - Bun

2021 - Matteo - Noi Doi

2021 - Matteo x FED - Crima

2021 - Matteo - Pana La Sfarsit

2021 - Matteo x Skizzo Skillz x Gabi Bagu - Ispita

2022 - Matteo x Idahams - A little bit

2022 - Matteo feat. Zubi - Badder Than Bad

2022 - Matteo - R.O.M.S

2022 - Matteo - BNNNS

Note

Legături externe
 Matteo - Instagram
 Matteo - Facebook
 Matteo - TikTok
 Matteo - Youtube
 Matteo - Spotify

Interviuri
 Duet cu Alexandra (23.02.2022) - Matteo, slefuitorul de talente: ,,Avem mult potential.."
 DETECTORUL DE MINCIUNI(16.08.) - Matteo, despre cearta cu Connect-R! De la ce a pornit totul? EP. 12
 Invitatul de 12 - Matteo, toate noutatile din viata artistului!
 Do or Drink | Matteo si Connect-R, rivali dupa lansarea "Da-te-n dragostea mea"!? Cum s-au impacat?

Surse
Robert Diaconeasa (28 martie 2017), VIDEO INTERVIU!In lumea lui Matteo!

Diana Stamen (11 iunie 2022) Cum este Matteo in rolul de tata: ,,O sa fuga baietii de ea, ca vine taica-su ala tatuat, chelios"

Nașteri în 1984
Cântăreți români